Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bence (Garum), in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Bence (Kedungjajang), in het regentschap Lumajang van de provincie Oost-Java